Mörtesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtesjö, sjö i Högsby kommun,  (14,8 ha)
Mörtesjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Mörtesjön (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (8,24 ha)

Se även
Mörtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn